«Sólo para ti» -o «Solo para ti»- puede referirse a:

Cine 
 Sólo para ti (1966), película de Ícaro Cisneros.

Música 
Álbumes
 Sólo para ti (1994), álbum del cantante español Sergio Dalma.
 Sólo para ti (1997), álbum de Corazón Serrano.
 Sólo para ti (2003), álbum del cantante Ron Kenoly.
Canciones
 Sólo para ti (1991), canción de la agrupación vallenata colombiana  El Binomio de Oro.
 Sólo para ti (1993), canción del cantante español Sergio Dalma.
 Sólo para ti (2006), canción del grupo pop mexicano Camila.
 Sólo para ti (2006), canción del grupo pop mexicano RBD.
 Sólo para ti (2022), canción del cantante español Álvaro Soler.